William Shakespeare Hays, Will S. Hays (1837–1907) – amerykański poeta
 Will H. Hays (1879–1954) – amerykański polityk